Il doppio del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Kovačka e Pavel Kudrnáč che hanno battuto in finale Jocelyn Robichaud e Kyle Spencer 3-6, 7-66, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (semifinali)

 Simon Aspelin /  Jason Weir-Smith (quarti di finale)
 Nebojša Đorđević /  Paul Rosner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2000